Колпаны

 Деревни в Гатчинском районе Ленинградской области. Входят в состав Большеколпанского сельского поселения:
 Большие Колпаны
 Малые Колпаны